ABET puede referirse a:

ABET: Organización de acreditación de programas de educación superior.
Abet (árbol): Especie arbórea conocida como abeto.